Riebensahm ist der Familienname folgender Personen:
 Dietrich Riebensahm (1931–2013), deutscher Politiker (FDP), MdB
 Gustav Riebensahm (1864–1945), deutscher Generalleutnant
 Hans-Erich Riebensahm (1906–1988), deutscher Pianist
 Paul Riebensahm (1880–1971), Ingenieur, Vorstandsmitglied und Hochschullehrer
 Peter Riebensahm (* 1938), deutscher Leichtathlet

Siehe auch:
 Rübsam